Sismo - em inglês, earthquake
Ou ainda:
 Earthquake (Modern Family) - terceiro episódio da segunda temporada da série Modern Family
 Earthquake (Samurai Shodown) - personagem fictício da série de videogames "Samurai Shodown", desenvolvida pela SNK Playmore
 Earthquake (ator) - nascido Nathaniel Martin Stroman, um ator e comediante estadunidense
 Earthquake (1974) - dirigido por Mark Robson, co-autor do roteiro com Mario Puzo

Desambiguação